Localidades
 Marne (Iowa), nos Estados Unidos
 Marne (departamento), na França
 Marne (Holstein), na Alemanha
 Marne (Itália)

Outros usos
 Rio Marne, afluente do rio Sena, na França